Фінал Кубка УЄФА 2004—2005 — фінальний матч тридцять четвертого розіграшу Кубка УЄФА. Переможцем став московський ЦСКА, що обіграв лісабонський «Спортінг» з рахунком 3-1.

Шлях до фіналу

Статистика матчу

Посилання 
 Кубок УЄФА 2004-05 на сайті УЄФА 
 Статистика Кубка УЄФА 2004-05 на сайті RSSSF 

2005 у футболі
Фінали Кубка УЄФА
Події 18 травня
Травень 2005